Questa är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1966. Enligt Catalogue of Life ingår Questa i familjen Questidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Orbiniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Questa